Plaza de Castilla (Madrid) - plein in Madrid
 Plaza de Castilla (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein